Le chanteur français Michel Delpech a dans sa discographie trois albums intitulés Michel Delpech :
 Michel Delpech, album de 1970, aussi appelé Album ;
 Michel Delpech, album de 1974, aussi appelé Le Chasseur ;
 Michel Delpech, album de 1975, aussi appelé Quand j'étais chanteur.

Homonymie de titre